produktiv (von produzieren „herstellen“) bezieht sich auf:

 produktives Lernen, ein Ausbildungsziel durch praktische Tätigkeit
 produktiver Wortschatz, vom Sprecher aktiv verwendete Wörter
 Aspekt der Sprachkompetenz, siehe Produktivität (Sprache)
 in der Sprachwissenschaft eine Eigenschaft von Wortbildungsmustern, siehe Wortbildung #Klassifikationsmöglichkeiten
 produktive Menge in der mathematischen Berechenbarkeitstheorie, siehe Kreative und produktive Mengen
 in der Wirtschaft das günstige Verhältnis von eingesetzten Ressourcen zur erzielten Wirkung, siehe Produktivität

Siehe auch:
 produktive Arbeit (Begriffsklärung)
 Musik Produktiv (Versand)
 Produktion (Herstellung)